Граф Кадоган () — аристократический титул, дважды создававшийся в системе пэрства Великобритании.

История 
Семья происходит от майора Уильяма Кадогана, офицера кавалерии армии Оливера Кромвеля. Его сын Генри Кадоган работал адвокатом в Дублине. Старший сын  был выдающимся военным, политиком и дипломатом. Он являлся генералом армии и участвовал в Войне за испанское наследство 1701—1714, работал послом в Нидерландах и начальником главного управления вооружения и боевой техники. В 1716 году он был возведен в звание пэра Великобритании как барон Кадоган из Рединга, в графстве Беркшир, титул наследуемый по мужской линии. В 1718 году он снова был возведен в звание барона Кадоган из Окли, графство Бакингемшир. Этот титул тоже является наследуемым по мужской линии и позже перешел к младшему брату барона Чарльзу. Также барон Кадоган был удостоен званий виконта Кевишам, в графстве Оксфорд и графа Кадоган, в графстве Денби. Эти пэрские титулы также наследуются по мужской линии.

Лорд Кадоган имел двух дочерей но не имел наследников по мужской линии. Поэтому после его смерти в 1726 году семья утеряла баронетство 1716 года, виконтский и графский титулы. Однако баронский титул 1718 года перешел к брату лорда Кадогана Чарльзу, который стал вторым бароном Кадаган. Чарльз Кадоган представлял в парламентской Палате общин округа Ридинг, Ньюпорт и Остров Уайт.

Чарльз Кадоган женился на Элизабет, второй дочери и наследнице знаменитого медика, натуралиста, коллекционера и президента Лондонского Королевского общества сэра Ганса Слоана. Таким образом, недвижимость сэра Слоуана в районе Найсбридж в центральной части Лондона перешла к Кадоганам, и составляет основной капитал семьи по сегодняшний день.

Сын Чарльза Кадогана, 3-й барон Кадоган, представлял в Парламенте округ Кембридж. В 1769—1784 годах он был мастером Монетного двора. В 1800 году графский и виконтский титулы вернулись к семье Кадоган. Это произошло когда дядя 3-го барона Кадогана, Чарльз Хенри Слоан Кадоган был возведён в звания виконта Челси в графстве Миддлсекс и графа Кадоган. Эти титулы являются пэрскими. Его младший сын, 3-й граф Кадоган, унаследовавший титул от своего брата в 1832 году, был адмиралом Королевского флота. А за год до этого, в 1831 году, он был возведен в пэры как барон Окли из Кевишема, округ Оксфорд. Эти титулы перешли по наследству к его старшему сыну, 4-му графу Кадоган. Он был политиком-консерватором, работающим в правительствах премьер-министров Великобритании графа Дерби и Бенджамина Дизраэли в качестве капитана Королевской гвардии телохранителей с 1866 года по 1868 год.

5-й граф Кадоган также был политиком-консерватором. Он являлся заместителем военного министра, заместителем министра колоний, лордом-хранителем Малой печати и лордом-лейтенантом Ирландии в кабинете министров Дизраэли, а затем лорда Солсбери. Его сын Генри Кадоган, виконт Челси, наследник титула лорда, также представлял консерваторов в Парламенте от округа Бери-Сент-Эдмундс. Однако он скончался в 1908 году, за семь лет до своего отца. Другой сын 5-го графа Эдвард, виконт Челси, умер в 1910 году в возрасте семи лет. Таким образом титул лорда перешел к третьему сыну, который стал 6-м графом Кадоган. Нашим современником является 8-й граф, Чарльз Джеральд Джон Кадоган, унаследовавший титул от своего отца в 1997 году.

Чарльз Кадоган, виконт Челси, 8-й граф, признан одним из богатейших людей Великобритании. Основным бизнесом семьи как и прежде является недвижимость. Компания Cadogan Estate принадлежит одной семье уже более 300 лет. Улицы и площади в районе владений графа названы именем Кадоган. Чарльз Кадоган был также совладельцем футбольного клуба Челси в 1981—1982 годах.

Ссылки 
 Kidd, Charles, Williamson, David (editors). Debrett’s Peerage and Baronetage (1990 edition). New York: St Martin’s Press, 1990
 Leigh Rayment’s Peerage Pages 
 thepeerage.com 

Кадоган